El término Bosnia puede estar asociado a uno de los siguientes artículos:

Entidades actuales 
 Bosnia y Herzegovina: Estado federal europeo cuya capital es Sarajevo.
 Federación de Bosnia y Herzegovina: Una de las dos entidades, junto con la República Srpska, que componen el Estado moderno.
 Bosna: localidad de Croacia en el municipio de Bedenica, condado de Zagreb.

Entidades desaparecidas 
 República de Bosnia y Herzegovina: Estado predecesor del actual y que existió entre 1992 y 1997.
 República Croata de Herzeg-Bosnia: Entidad no reconocida, que existió entre 1991 y 1994.
 República Socialista de Bosnia-Herzegovina: Nombre que recibía Bosnia y Herzegovina durante su pertenencia a la República Federal Socialista de Yugoslavia, entre 1943 y 1990.
 Provincia imperial de Bosnia y Herzegovina: Provincia del Imperio austrohúngaro que sucedió al vilayato otomano.
 Valiato de Bosnia: Antigua provincia del Imperio otomano.
 Eyalato de Bosnia: Unidad administrativa del Imperio otomano, que precedió a la anterior.

Otras 
 Bosnia (región): Región histórica del sureste de Europa, actualmente perteneciente a Bosnia y Herzegovina.
 Idioma bosnio: Idioma de los bosniacos.
 Bosníaco: Un pueblo perteneciente al grupo de los eslavos del sur.
 Bosna: El tercer río más largo de Bosnia y Herzegovina.